Moriscos (spanisch) steht für:

 Morisken, zum Christentum zwangskonvertierte Mauren
 Moriscos (Salamanca), Gemeinde in der Provinz Salamanca, Spanien
 Moriscos (Berg), Berg in der Provinz Las Palmas, Spanien
 Los Moriscos, Bezirk der Gemeinde Ingenio, Gran Canaria, Spanien
 Castellanos de Moriscos, Gemeinde in der Provinz Salamanca, Spanien